

Кіота — місто, штат Айова
 Кіота — місто, штат Оклахома